И́лек — село в Ашинском районе Челябинской области России. Административный центр Илекского сельского поселения. Расположен рядом с границей Башкортостана.

Через село протекают реки Илек и Сиделька.

Население 

 
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения села составляла 81 человек (33 мужчины и 48 женщин).

Инфраструктура 
В селе функционирует общеобразовательная школа — филиал средней школы № 26 посёлка городского типа Кропачёва.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 6 улиц.

Примечания 

Населённые пункты Ашинского района